Linia sukcesji prezydenckiej (Brazylia)
 Linia sukcesji prezydenckiej (Stany Zjednoczone)